Péronne puede referirse a localidades francesas en departamentos diferentes:

Péronne-en-Mélantois, en el  departamento de Norte;
 Péronne (Saona y Loira);
 Péronne (Somme).